Андре Агаси је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Лејтона Хјуита са 6:3, 3:6, 6:2.

Носиоци 

 Роџер Федерер (прво коло)
 Енди Родик (полуфинале)
 Гиљермо Корија (одустао)
 Карлос Моја (четвртфинале)
 Тим Хенман (треће коло)
 Давид Налбандијан (одустао)
 Хуан Карлос Фереро (друго коло)
 Рајнер Шитлер (прво коло)
|
  Гастон Гаудио ''(друго коло) 
  Лејтон Хјуит ''(финале) 
  '''Андре Агаси (победник) 
  Себастијан Грожан ''(прво коло) 
  Николас Масу ''(прво коло) 
  Марат Сафин ''(четвртфинале) 
  Парадорн Сричапан ''(треће коло) 
  Андреј Павел ''(прво коло) 
  Хуан Игнасио Чела ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2004.